Le rhodium désigne un élément chimique de numéro atomique 45 noté Rh, ainsi qu'un corps simple, souvent extrait du platine brut. 

Ce corps qualifié de platinoïde léger existe sous forme de minéral rhodium à l'état natif, il est par tradition dénommé rhodium natif.

Dans l'industrie de la musique, en , le Livre Guinness des records remet à l'artiste Paul McCartney un "disque de rhodium", soit un disque de certification en rhodium certifiant ses ventes records de disques. Il est le seul artiste au monde à avoir reçu pareille récompense. 

D'un manière générale, le terme rhodium, d'origine gréco-latine, fait allusion à la couleur rose/rouge du grec rhodos ou aux diverses entités appelées Rhodes, en particulier l'île grec de Rhodes.

Le Lignum rhodium est taxon synonyme de l'orpin rose.

Le cyclamen rhodium est une espèce de sous-bois proche du Cyclamen repandum ou cyclamen étalé, présent en Grèce en particulier au Péloponnèse.

Le potamon rhodium est ainsi une espèce de crabe observés sur les rivages de l'île de Rhodes en Grèce. Ce taxon est toutefois récent, car il remplace officiellement l'ancienne dénomination Potamon potamios.

Rhodium figure ainsi comme dénomination ou dans la dénomination, d'hôtel ou de restaurant, de société et de compagnie d'investissement dans les hautes technologies.

Parmi les anciens toponymes probables,
 Nieuwrode est une ancienne paroisse belge du Brabant flamand actuel qui pourrait provenir du nom latin d'un monastère prémontré, Novum rhodium soit "la nouvelle Rhodes".
 Roiglise, actuelle commune de la Somme, serait le produit de l'évolution phonétique du lieu-dit latin Rhodium et l'assemblée ou église homonyme ou Rhodii ecclesia.